Kolonialrat bezeichnet ein Organ der Kolonialverwaltung mehrerer Gebiete
 Kolonialrat (Deutsches Kaiserreich), Beratungsgremium des Reichskolonialamts
 Kolonialrat (Cochinchina), Legislative der Kolonie Cochinchina (1880–1949)
 Kolonialrat (Senegal), Legislative des Senegal (1920–1946)